Первый дивизион 1977 () — 64-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1977 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1977 на сайте rsssf.com 

1977
Дания
1977 год в Дании